Il doppio  dell'AEGON Classic 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

Le detentrici del titolo sono Ol'ga Govorcova e Alla Kudrjavceva, ma la prima di queste ultime ha deciso di non partecipare quindi Alla Kudrjavceva farà coppia con Iveta Benešová. Queste ultime sono state eliminate al secondo turno dalla coppia cineseShuai Zhang e Zheng Jie. Il titolo è stato vinto da Tímea Babos e Hsieh Su-wei che hanno battuto in finale con il punteggio di 7-5, 62-7, [10-8] le due americane Liezel Huber e Lisa Raymond.

Teste di serie

  Liezel Huber /  Lisa Raymond (finale)
  Sania Mirza /  Jaroslava Švedova (primo turno)

  Natalie Grandin /  Vladimíra Uhlířová (quarti di finale) 
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

AEGON Classic 2012